Одунайо Фоласаде Адекуорое () — нигерийская спортсменка (вольная борьба), серебряный призёр чемпионата мира 2017 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2015 и 2019 годов. Чемпион Африканских игр 2015 года. Победитель Игр Содружества в 2014 и 2018 годах. Золотой призёр чемпионатов Африки 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов; серебро в 2013 и 2014 годах. Чемпион Содружества в 2013 году и Игр исламской солидарности 2017 и 2021 года.

Участница Олимпийских игр 2016 года, где она заняла 16-е место в категории 53 кг.

На предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 57 кг, Одунайо завоевала бронзовую медаль и получила олимпийскую лицензию для своего национального Олимпийского комитета. На Олимпийских игр 2020 года заняла 13-е место в весовой категории до 57 кг.

Ссылки 
 
 
 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Нигерии
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр Содружества по борьбе
Чемпионы Африки по борьбе
Чемпионы Игр исламской солидарности